Michail Nikolajevič Romanov (; , Petěrgof – 18. prosinec 1909 , Cannes) byl čtvrtým a nejmladším synem ruského cara Mikuláše I. a mladší bratr Alexandra II. Zároveň byl také ruský velkokníže a polní maršál, generální guvernér ruského Kavkazu a zakladatel větve Michajlovičů ruského carského rodu Romanov-Holstein-Gottorp.

Velkokníže Michail byl po dvacet let (1862–1882) generálním guvernérem Ruskem ovládaného Kavkazu. Díky tomu prožila jeho rodina dlouhou dobu v Tiflisu.

Rodina 
Michail se 28. srpna 1857 oženil s dcerou bádenského velkovévody Leopolda I., Cecílií Bádenskou (1839–1891). Pár spolu měl sedm dětí z toho šest synů a jedinou dceru:

 1. Nikolaj Michajlovič (26. 4. 1859 Carskoje Selo – 24. 1. 1919 Petrohrad), uvězněn a zavražděn bolševiky, svobodný a bezdětný
 2. Anastázie Michajlovna (28. 7. 1860 Petrodvorec – 11. 3. 1922 Èze)
 ⚭ 1879 Bedřich František III. Meklenbursko-Zvěřínský (19. 3. 1851 Ludwigslust – 10. 4. 1897 Cannes), velkovévoda meklenbursko-zvěřinský od roku 1883 až do své smrti
 3. Michail Michajlovič (16. 10. 1861 Petrohrad – 26. 4. 1929 Londýn)
 ⚭ 1891 hraběnka Sofie z Merenbergu (1. 6. 1868 Ženeva – 14. 9. 1927 Londýn)
 4. Georgij Michajlovič (23. 8. 1863 Tetri Ckaro – 28. 1. 1919 Petrohrad), uvězněn a zavražděn bolševiky
 ⚭ 1900 princezna Marie Řecká a Dánská (3. 3. 1876 Athény – 14. 12. 1940 tamtéž)
 5. Alexandr Michajlovič (13. 4. 1866 Tbilisi – 26. 2. 1933 Roquebrune-Cap-Martin)
 ⚭ 1894 Xenie Alexandrovna (6. 4. 1875 Petrohrad – 20. 4. 1960 Roquebrune-Cap-Martin)
 6. Sergej Michajlovič (7. 10. 1869 Bordžomi – 18. 7. 1918 Alapajevsk), zavražděn bolševiky, svobodný a bezdětný
 7. Alexej Michajlovič (28. 12. 1875 Tbilisi – 2. 3. 1895 Sanremo), podlehl souchotinám, svobodný a bezdětný

Společně založili nejmladší, ale největší a nejdéle existující větev carské dynastie Romanov-Holstein-Gottorp. Před Michailovou smrtí měli patnáct vnoučat z toho dvanáct bylo v mužské linii a tudíž šlo o členy carské dynastie.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Romanov-Holstein-Gottorp
Ruská velkoknížata
Ruští maršálové
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Rytíři Řádu černé orlice
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu svatého Stanislava
Nositelé Řádu svatého Vladimíra
Nositelé Řádu svaté Anny
Rytíři Řádu slona
Osobnosti krymské války
Narození v roce 1832
Narození 13. října
Narození v Petrohradu
Úmrtí v roce 1909
Úmrtí 18. prosince
Úmrtí v Cannes
Pohřbení v chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu
Muži